Michaux-Perreaux ångcykel var en ångdriven velociped som tillverkades i Frankrike någon gång från 1867 till 1871. Den tillverkades genom att kombinera en ångmaskin från Louis-Guillaume Perreaux med en velociped från Pierre Michaux. Den anses vara en av de tre första motorcyklarna som tillverkats, tillsammans med Roper ångvelociped år 1867 eller 1868 och förbränningsmotorn Daimler Reitwagen år 1885. Perreaux fortsatte att utveckla sin ångcykel och visade upp en trehjuling år 1884. Den enda Michaux-Perreaux ångcykel som tillverkats lånades ut från Musée de l'Île-de-France i Sceaux och visades på Solomon R. Guggenheim Museum i New York i utställningen The Art of the Motorcycle år 1998.

Referenser

Externa länkar 

Motorcyklar
Transporthistoria